Ruskin désigne :

Patronymes 

 Coby Ruskin (1911-1987), réalisateur américain ; 
 John Ruskin (1819-1900), peintre britannique ; 
 Joseph Ruskin (1924-2013), acteur américain ;
 Oded Ruskin (1971-), réalisateur et scénariste israélien ;
 Matt Ruskin (-), réalisateur américain.

Toponymes 

 Ruskin, une localité située en Colombie-Britannique.

 Ruskin, une localité située en Floride ;
 Ruskin, une localité située en Géorgie ;
 Ruskin, une localité située dans le Nebraska.

Homonymie de toponyme